Будаево — деревня в составе Восходского сельского поселения Кадомского района Рязанской области.

Расположена на правом берегу Лисы в 14 км к северо-западу от Кадома, в 165 км к востоку от Рязани и в полукилометре от границы с соседним Ермишинским районом.

Деревня связана автодорогой с деревней Никиткино (выход к автодороге Восход — Кадом).

В 1866 году имелось крахмалопаточное предприятие.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кадомского района